Tschau ist

 der altägyptische Name der Stadt al-Qusair
 Tschau (Gemeinde Arnoldstein), Ortschaft von Arnoldstein, Bezirk Villach-Land, Kärnten
 ein Ortsnamensteil von Alt Tschau (1936–45 Trockenau, 1945 Stary Cień, seit 1945 Stare Żabno), bis 1945 im niederschlesischen Landkreis Freystadt, 1961 in die Stadt Nowa Sól eingemeindet
 ein Ortsnamensteil von Neu Tschau (1936–1945 Schliefen, seit 1945 Nowe Żabno), bis 1945 im niederschlesischen Landkreis Freystadt, heute Teil der Landgemeinde Nowa Sól
 ein Gruß, siehe Ciao (Gruß)

Siehe auch:
 Zschau
 Schau
 Ciao
 Chau
 Chow